NX peut faire référence à :
 Air Macau, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 NX Bit, en informatique, permet la segmentation de la mémoire des processus ;
 Technologie NX, en informatique, permet une ouverture de session graphique distante ;
 NX logiciel de Conception assistée par ordinateur(CAO) Développé par Unigraphics Solutions ;
 NX, un modèle de motocyclette type trail du fabricant japonais Honda de cylindrée , ,  et  ;
 NX, le nom de code de la Nintendo Switch.

Voir aussi 
 
 Novadem NX70

Code